Техаська різанина бензопилою () — серія фільмів жахів. Перший фільм був знятий в 1974.

Багатозначні терміни
Кіносерії